Марк Перперна () — имя нескольких древних римлян.

 Марк Перперна (консул 130 года до н. э.)
 Марк Перперна (консул 92 года до н. э.)
 Марк Перперна, претор 82 года до н. э.